Pimpinella alpina är en flockblommig växtart som beskrevs av Sijfert Hendrik Koorders. Pimpinella alpina ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
alpina